Василий Николаевич Чеченин (1924 — ?) — участник Великой Отечественной войны, комбайнёр свиноводческого совхоза «Искра» Министерства совхозов СССР, Ленинградский район Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Каменка Кустанайского района Кустанайской губернии, ныне Мендыкаринского района Костанайской области Казахстана, в семье крестьянина. Русский.

В 1934 году семья Чечениных переехала на Кубань и поселилась в совхозе «Искра» Ленинградского района, в который в 1941 году после окончания 7 классов сельской школы Василий поступил работать.

После освобождения Кубани от немецкой оккупации В. Н. Чеченин в начале марта 1943 года был мобилизован в Красную армию.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Боевой путь прошёл сначала связистом, затем — миномётчик батареи 120 мм миномёта в составе 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился в наступательных боях в Восточной Пруссии, был награждён несколькими боевыми медалями и орденом Красной Звезды.

После демобилизации В. Н. Чеченин вернулся на Кубань и продолжил работать в совхозе «Искра» комбайнёром. В уборочную страду 1951 года он за 24 рабочих дня намолотил комбайном «Коммунар» с убранной им площади 6074 центнера зерновых культур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году Чеченину Василию Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В. Н. Чеченин неоднократно становился участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, работал в совхозе Искра» до выхода на пенсию в 1978 году.

Проживал в станице Ленинградской. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

Награды 

Золотая медаль «Серп и Молот» (12.06.1952);
 Орден Ленина (12.06.1952)
Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (07.11.1944)
 Медаль «За отвагу»(08.11.1943)
 Медаль «За отвагу»(17.01.1945)
 Медаль «За отвагу»(21.01.1945)
 Медаль «За отвагу»(17.05.1945)
 Медаль «За трудовую доблесть» (27.07.1954)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За взятие Берлина» (9.6.1945)
 Медаль «За освобождение Праги» (9.6.1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)
 медалями ВДНХ СССР
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи
 Увековечен на сайте МО РФ

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Похороненные в Краснодаре
Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края